MUF steht als Abkürzung für:  
 Maximum Usable Frequency
 Modulare Unterkunft für Flüchtlinge, siehe Containergebäude #Beispiele
 die Dateiendung *.MUF (Microprocessor Universal Format for Object Modules (MUFOM), ehemaliger Standard IEEE 694)

Abkürzung